Frizon se poate referi la:

 Frizon, Vosges
 Frizoni, locuitori din Frislanda 
 Frizon (cal), rasă de cai din Frizia, Olanda